Корач — фамилия. Известные носители:
 Корач, Милорад (род. 1969) — югославский футболист, вратарь, сербский футбольный тренер.
 Корач, Радивой (1938—1969) — югославский профессиональный баскетболист.
 Корач, Сеид (род. 2001) — люксембургский футболист, защитник.